Португальский этап FIA WTCC 2008 — шестой этап сезона-2008, проведённый на Autódromo do Estoril в одноимённом португальском городе во второй уик-энд июля 2008 года. Этап-2008 — 2-й этап WTCC в Португалии (и впервые соревнование принимает именно эта трасса).

Общая информация 
Пилоты SEAT вновь оказались в числе лидеров на португальском этапе. После нескольких провальных раундов вернулись на свой прежний уровень Рикард Рюделл и Хорди Жене. Швед квалифицировался вторым, в первой гонке смог опередить выигравшего поул Николу Ларини и выиграл заезд; во второй гонке он выступил менее удачно и так и не смог подняться выше стартового восьмого места. Испанец квалифицировался третьим, но в гонках он был медленнее конкурентов и заработал лишь пятое и девятое места. У лидера чемпионата — итальянца Габриэле Тарквини — этап не сложился: после седьмого места в квалификации в гонках он оба раза финишировал вне очковой зоны. Неудачами итальянца воспользовался Иван Мюллер: француз квалифицировался чуть ниже Габриэле, но в гонках оба раза смог прорваться на подиум и отыграл 14 из 15 очков своего отставания в чемпионате. Неплохо провёл этап и пятый гонщик команды — Тьягу Монтейру — квалифицировавшись девятым, он в первой гонке пробился в восьмёрку, а во втором заезде, стартовав с первого ряда, отбил атаки всех конкурентов и добыл вторую в сезоне победу.

Среди пилотов BMW лучше других провели этап Энди Приоль и Феликс Портейро. Британец квалифицировался пятым, а в гонках смог финишировать на шестом и третьем местах; испанец квалифицировался одиннадцатым, в первой гонке прорвался на восьмое место, а во второй, стартовав с поула, финишировал четвёртым. Ещё один пилот марки — Августо Фарфус — квалифицировался шестым, но в первой гонке сошёл, а во второй смог прорваться лишь на десятое место.

В стане третьей марки — Chevrolet — наилучшим образом выступили Никола Ларини и Роберт Хафф. Итальянец выиграл квалификацию, но в гонках смог добыть лишь второе и шестое места. Неудачи в контактной борьбе были частично компенсированы скоростью на одном круге — Никола показал быстрейшие круги в обеих гонках. Британец же квалифицировался четвёртым, а в гонках оба раза удержал стартовую позицию.

Единственный пилот заводской Honda — Джеймс Томпсон — участвовал лишь в тренировках. Большего не позволили технические проблемы.

Среди частников лучше других выступил Серхио Эрнандес, выигравший квалификацию и вторую гонку. В первом заезде испанец не смог финишировать. В его отсутствие сильнейшим независимым пилотом первой гонки стал бельгиец Пьер-Ив Корталь. Наконец смогла полностью омологировать свои Lada под требования регламента команда Russian Bears Motorsport.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:54.837

Примечание: Все времена Меню обнулены. Томпсон не принимал участия в квалификации, но допущен на старт.

Гонка 1 

Примечание: Томпсон не вышел на старт. К результату д’Асте добавлены 30 штрафных секунд.

Стартовое поле гонки 2 

Примечание: Фарфус, Эрнандес, д’Асте, Бордман и Шаповалов отправлены в конец стартовой решётки за нарушение правила закрытого парка между гонками. Тилеманс и Томпсон не вышли на старт.

Гонка 2 

Примечание: Томпсон и Тилеманс не вышел на старт.

Общий зачёт WTCC 2008 

Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

 

Португалия
Моторные виды спорта
Июль 2008 года
2008
События 13 июля